Reiske ist der Familienname folgender Personen:

 Ernestine Christine Reiske (1735–1798), deutsche Autorin und Privatgelehrte
 Johann Jacob Reiske (auch: Johann Jakob Reiske; 1716–1774), deutscher Gelehrter; Begründer der Arabistik als souveräner Wissenschaft in Deutschland
 Johannes Reiske (1641–1701), deutscher Pädagoge und Historiker